Fengshou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengshou (socken i Kina, Chongqing), 
 Fengshou (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar